Markéta Lucemburská (29. května 1373 – 4. června 1410) byla manželkou norimberského purkrabího Jana III. z Hohenzollernu a dcerou císaře Karla IV. a Alžběty Pomořanské.

Život 
Jméno Markéta získala nejmladší dcera císařského páru na památku Karlovy babičky z otcovy strany. Díky otcově smyslu pro splétání důmyslných politických dohod byla Markéta ještě před svým narozením již roku 1368 zaslíbena rovněž nenarozenému synovi norimberského purkrabího Fridricha, oddaného zastánce Karlovy politiky. Karel IV. chtěl plánovaným sňatkem dosáhnout utužení věrnosti příslušníků rodu Hohenzollernů, o niž se snažil již plánovanými a poté zrušenými sňatky synů Václava a Zikmunda. Roku 1374 v Chebu původní dohodu otcové obou dětí obnovili. Sňatek se měl konat roku 1385, až nevěsta dosáhne předepsaného věku dvanácti let, ale uskutečnil se o dva roky později.
Jediná dcera Markéty a Jana Alžběta se narodila na přelomu let 1391/1392. Markéta zemřela v necelých čtyřiceti letech roku 1410 v Uhrách, pravděpodobně na návštěvě u bratra Zikmunda a je pohřbena v Budíně.

Genealogie

Reference 

Lucemburkové
Hohenzollernové
České princezny
Potomci Karla IV.
Narození v roce 1373
Narození 29. května
Úmrtí v roce 1410
Úmrtí 4. června
Úmrtí v Budapešti
Pohřbení v Budapešti
Ženy